Gill kan syfta på:

 Gill (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Gill (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Gill, Massachusetts – en kommun i Franklin County, Massachusetts, USA
 Gill, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England